Grada steht für
 Grada (Stawiguda), eine Waldsiedlung in der polnischen Gemeinde Stawiguda, Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1930: Gradda, 1930 bis 1945 Ganglau (Forst), Kreis Allenstein, Ostpreußen
 Leksands-Gråda (regelmäßig nur Gråda), ein Ort in der schwedischen Gemeinde Leksand
 Gråda, ein Ort in der schwedischen Gemeinde Gagnef
 Gráda, eine irische Folk-Band